Тета Южного Креста () — звезда в созвездии Южный Крест. Под таким обозначением Байера известны две звёздные системы:
 Тета¹ Южного Креста
 Тета² Южного Креста

Южный Крест (созвездие)